Де Ситтер:

 Де Ситтер, Виллем — нидерландский астроном.
 Де Ситтер — кратер, расположенный на видимой стороне Луны.